Albánia
Vlora régi neve
Valonai Hercegség (1346–1417) középkori állam Valona (Vlora) központtal
 Amerikai Egyesült Államok
Valona (Georgia)
Valona (Kalifornia)